

Criminalità 
 Commissione interprovinciale – l'organo di vertice di Cosa nostra, a sua volta suddivisa in commissioni provinciali (a entrambe, in ambito giornalistico, ci si riferisce con la parola "cupola")
 Commissione – la Commissione di Cosa nostra statunitense

Diritto 
 Commissione – organo collegiale
 Commissione – contratto regolato dal diritto civile
 Commissione – remunerazione, generalmente espressa in forma percentuale, destinata a chi esegue servizi per conto altrui

Istruzione 
 Commissione di esame - collegio esaminatore ad un esame di maturità

Politica 
 Commissione europea – organo esecutivo dell'Unione europea
 Commissione parlamentare – organo delle Camere
 Commissione economica per l'Europa – istituzione delle Nazioni Unite
 Commissione alleata di controllo – organismo militare degli Alleati
 Commissione interna - organismo di rappresentanza dei lavoratori, sostituito dal consiglio di fabbrica e dalla rappresentanza sindacale unitaria

Religione 
 Commissione pontificia - organo collegiale istituito dal Papa